Магатаев — дагестанская фамилия

Женская форма — Магатаева.

Известные носители 

 Магатаев, Виктор Кадиевич (род. 1930) — советский и российский режиссёр документального (неигрового) кино, автор многосерийного документального фильма «Страницы Сталинградской битвы» (1967 г.).
 Магатаев Вали-Магомед Кадиевич – первый заместитель Постоянного представителя РД при Президенте РФ